Браун, Ди (, 1908—2002) — американский романист и историк.
 Браун, Ди (, род. 1968) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
 Браун, Ди (, род. 1984) — американский профессиональный баскетболист.